

BD 
 1997 : Souviens-toi, Jonathan, premier épisode de la série de bande dessinée Jonathan

Littérature 
 1994 : Souviens-toi (), roman de Mary Higgins Clark

Musique 
 1999 : Souviens-toi du jour…, trentième single de Mylène Farmer

Cinéma 
 Souviens-toi...l'été dernier, série de films d'horreur américains :
 1997 : Souviens-toi... l'été dernier (), film américain réalisé par Jim Gillespie
 1998 : Souviens-toi... l'été dernier 2 (), suite du précédent réalisé par Danny Cannon
 2006 : Souviens-toi... l'été dernier 3 (), suite du précédent réalisé par Sylvain White
 2015 : Souviens-toi, titre au Québec et au Nouveau-Brunswick du film germano-américain Remember réalisé par Atom Egoyan

Télévision 
 1995 : Souviens-toi, téléfilm américain réalisé par 
 2000 : Souviens-toi, téléfilm français réalisé par Laurent Carcélès pour la série télévisée Vertiges.
 2015 : Souviens-toi, téléfilm français réalisé par Philippe Venault

 2017 : Souviens-toi, série télévisée française diffusée sur M6